Karpfsee ist der Name folgender Gewässer:

 Karpfsee (Schlehdorf), See bei Schlehdorf am Kochelsee
 Karpfseen sind Groß-Karpfsee und Klein-Karpfsee, auch Großer Karpfsee und Kleiner Karpfsee, zwei Kleinseen beim Weiler Karpfsee in Oberbayern

Karpfsee ist ebenso der Name folgender Ortschaften:
 Karpfsee (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
Siehe auch:
 Karpfensee
 Carp Lake